Martin pescatore – simbolo in araldica
 Martin pescatore – nome comune di varie specie di uccelli della famiglia Alcedinidae, fra cui:
 Martin pescatore comune (Alcedo atthis)
 Martin pescatore sacro (Todiramphus sanctus)
 Martin pescatore dal becco a cicogna (Pelargopsis capensis)
 Martin pescatore australiano (Dacelo)
 Martin pescatore delle mangrovie (Halcyon senegaloides)
 Martin pescatore bianco e nero (Ceryle rudis)
 Martin pescatore coi baffi di Guadalcanal (Actenoides bougainvillei excelsus)
 Il Martin Pescatore – nome di una storica collana di libri per ragazzi della Vallecchi, fondata da Donatella Ziliotto nel 1958